Сульфа́ны (полисероводороды) — соединения серы и водорода с общей формулой H2S с  от 2 до 23. Сульфаны с  были выделены в индивидуальном виде

Свойства 
Сульфаны представляют собой тяжёлые маслянистые жидкости, обладающие резким запахом и имеющие большие значения показателя преломления. Низшие сульфаны и их соли имеют жёлтую окраску, а с увеличением значения  окраска сульфанов и их солей сменяется на красную для (S92-). В отсутствие доступа кислорода сульфаны сохраняют устойчивость при 0 °C в отсутствие воздуха, наиболее устойчив персульфид водорода HS. Сульфаны в любом соотношении смешиваются с бензолом, диэтиловым эфиром, сероуглеродом, хлороформом. Дисульфан H2S2 способен растворять элементную серу.

При хранении при комнатной температуре сульфаны постепенно отщепляют H2S, при этом образуются сульфаны с большим значением , а при нагревании в вакууме выше 100 °C претерпевают термический распад. Сульфаны относительно устойчивы при pH<7, но их распад ускоряется при действии окислителей, воздуха, воды, спиртов.

Сульфаны являются токсичными веществами.

Получение 
Сульфаны синтезируют действием соляной кислоты на соответствующие полисульфиды натрия. Если используется смесь полисульфидов натрия, то образуется смесь сульфанов, которую разделяют фракционной перегонкой в вакууме.

Применение 

Некоторое применение находят производные сульфанов — полисульфиды, дихлорсульфаны (Дихлориды полисеры), а также их органические производные (дисульфанедииды).

См. также 
Низшие члены гомологического ряда описаны в отдельных статьях:
 Дисульфан H2S2
 Трисульфан H2S3
 Тетрасульфан H2S4
 Пентасульфан H2S5

Примечания

Ссылки 
 

Халькогеноводороды
Соединения серы
Полисульфиды